Mysłaków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Mysłaków, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Mysłaków, un village de la voïvodie de Łódź